Festa di sant'Andrea – manifestazione di Ameglia, in provincia della Spezia
 Festa di sant'Andrea – manifestazione di Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna
 Festa di sant'Andrea – manifestazione di Caprarica del Capo, in provincia di Lecce
 Festa di sant'Andrea – manifestazione di Parghelia, in provincia di Vibo Valentia
Festa di sant'Andrea – manifestazione di Pescara
 Festa di sant'Andrea – manifestazione di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari
 Festa di sant'Andrea – manifestazione di Solofra, in provincia di Avellino
 Festa di sant'Andrea – manifestazione di Traves, in provincia di Torino
 Festa di sant'Andrea Avellino – manifestazione di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria